Папоротная — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Папоротная — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Папоротная — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Река 
 Папоротная — река в Ленинградской области России, приток Сабицы.